Макс Бютнер (; ,  — , ) — немецкий  (баритон) и вокальный .

В гимназические годы обнаружил вокальные данные. Поступил в университет для изучения химии, однако, не завершив образования, отправился вместо этого в Берлин учиться вокалу у Юлиуса Хая и Луизы Ресс.

В 1882 г. дебютировал в берлинском Фридрих-Вильгельм-штадтском театре в партии царя в опере А. Лорцинга «Царь и плотник». Затем пел в Зондерсхаузене, Майнце, Кобурге. В 1900—1924 гг. солист придворного (затем земельного) оперного театра в Карлсруэ. Был особенно известен вагнеровскими партиями, прежде всего партией Ганса Сакса в «Нюрнбергских мейстерзингерах». «От его игры и голоса всегда исходило сердечное тепло», — писал журналист .

Примечания 

Баритоны